

Persone 
 Alberto Guglielmone – militare argentino
 Robert Eric Guglielmone – vescovo cattolico statunitense, dal 2009 vescovo di Charleston
 Walter Guglielmone – ex calciatore uruguaiano, attaccante
 Teresio Guglielmone - imprenditore, politico e dirigente sportivo italiano

Altro 
 Banca torinese Balbis e Guglielmone – istituto bancario storico di Torino